Клит (,  «прославленный») — мужское имя греческого происхождения. 

В истории:

 Клит — ближайший сподвижник и друг Александра Македонского.
 Клит — македонский офицер в армии Александра Македонского.
 Клит — иллирийский правитель в IV веке до н. э.

В древнегреческой мифологии:

 Клит (сын Мантия) — один из возлюбленных богини Эос.
 Клит (сын Пизенора)  — сын Пизенора, участник Троянской войны.
 Клит — сын Приама.  См. Список детей Приама.